Sison (Pangasinan), Filipines
 Sison (Surigao del Norte), Filipines
 Sison, un gènere de plantes dins la família de les apiàcies.